I Love You, California () — офіційна пісня штату Каліфорнія. Автор слів пісні — кравець з Лос-Анджелеса Френсіс Бернард Сілвервуд (1863—1924). Композитор — Абрахам Франклін Франкенштейн (1873—1934), який став в майбутньому диригентом оркестру театру Орфей. Авторські права захищені Сілвервудом в 1913 році.

Текст пісні (англ.) 
I love you, California, you're the greatest state of all.
I love you in the winter, summer, spring and in the fall.
I love your fertile valleys; your dear mountains I adore.
I love your grand old ocean and I love her rugged shore.

Приспів:
Where the snow crowned Golden Sierras
Keep their watch o'er the valleys bloom,
It is there I would be in our land by the sea,
Every breeze bearing rich perfume.
It is here nature gives of her rarest. It is Home Sweet Home to me,
And I know when I die I shall breathe my last sigh
For my sunny California.

I love your red-wood forests — love your fields of yellow grain.
I love your summer breezes and I love your winter rain.
I love you, land of flowers; land of honey, fruit and wine.
I love you, California; you have won this heart of mine.

I love your old gray Missions — love your vineyards stretching far.
I love you, California, with your Golden Gate ajar.
I love your purple sun-sets, love your skies of azure blue.
I love you, California; I just can't help loving you.

I love you, Catalina, you are very dear to me.
I love you, Tamalpais, and I love Yosemite.
I love you, Land of Sunshine, half your beauties are untold.
I loved you in my childhood and I'll love you when I'm old.

Музика Каліфорнії
Пісні США

Посилання
Запис 1913  
Sheet music